Kuczkandyna (ukr. Надільне) – wieś na Ukrainie w rejonie złoczowskim obwodu lwowskiego.

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon złoczowski